En Pologne, Olszany est le nom de :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Olszany, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Olszany, village du powiat de Grójec
 Olszany, village du powiat de Przysucha

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Olszany, village du powiat de Lubin
 Olszany, village du powiat de Świdnica